AMD K6 – procesor
 K6 (Baltistan Peak) – szczyt w Karakorum
skrótowa nazwa sześciościennej kości do gry często stosowana w grach fabularnych